

Stany Zjednoczone 
 Casper – miasto

Osoby 
 Casper – niemiecko-amerykański raper
 Billy Casper – amerykański golfista
 Jimmy Casper – francuski kolarz
 Leopold Casper – niemiecki lekarz

Inne 
 casper – brytyjski kot